Tetricus est un anthroponyme masculin, vraisemblablement dérivé du latin taetricus qui peut signifier « sombre, sévère, qui exprime la rigueur ». Il fut notamment porté par :

ordre chronologique
 Tetricus Ier, empereur des Gaules de 271 à 274 ;
 Tetricus II, césar de l'Empire des Gaules, fils du précédent ;
 Tetricus, évêque de Langres de 539 à 572 ;
 Tetricus, évêque de Lyon autour de 625 ;
 Tetricus, évêque d'Auxerre de 691 à 706 ;
 Tetricus, abbé laïque de Saint-Quentin autour de 880.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom latin